Данный список содержит перечисление и некоторые характеристики островов Шетландского архипелага, принадлежащего Шотландии.
Шетландские острова (иначе — «Шетладский архипелаг» или «Шетланд») расположены в 100 километрах к северу от материковой части Шотландии. Столицей Шетланд является город Леруик, географически равноудалённый от Бергена (Норвегия) и Абердина (Шотландия). Всего Шетландский архипелаг насчитывает около 300 островов и шхер, из которых обитаемы 16. Самыми большими по величине островами архипелага, кроме Мейнленда, являются Анст, Йелл и Фетлар.

Определение «остров», употребляемое в этом списке, расшифровывается как «…участок суши, окруженный морской водой ежедневно, но не обязательно на всех стадиях прилива. Сюда не включаются объекты, созданные человеком (например, мосты и плотины)».
Существует четыре острова, соединённых с Мейнлендом мостами: Ист-Берра, Уэст-Берра,  и Макл-Ро. Есть также мост между островами  и .

На Шетландах нет ни одного места, которое бы располагалось далее чем в пяти километрах от моря. К примечательным местам можно отнести Мавис Гринд (старонорв. «врата пролива»), узкий перешеек (менее 100 метров), разделяющий залив Сент-Магнус и Атлантический океан, лежащие западнее, от Саллом-Во и Северного моря, лежащих к востоку от перешейка.

Геология Шетландских островов представляет сложный комплекс с многочисленными разломами и складчатостями. Эти острова в своё время находились в северной зоне Каледонского горообразования, что проявляется в наличии выходов горных пород ,  и , аналогичными таким же породам Шотландии. Также встречаются отдельные включения красного песчаника и интрузии гранитов. Главная отличительная особенность геологии Шетландского архипелага — наличие на островах Анст, и Фетлар ультраосновных пород: офиолитов, перидотитов и габбро, являющихся остатками дна .

Добыча нефти из морских месторождений в водах, окружающих Шетландские острова, оказывает значительное влияние на экономику архипелага. В пост-ледниковый период, около 8150 лет до н. э., Острова пережили цунами с высотой волны до 20 метров, вызванное подводным оползнем Стурегга у берегов Норвегии.

Острова находятся под управлением местного органа самоуправления — . Острова были заселены в эпоху неолита. Несколько веков они находились под властью
Норвегии, и впервые упоминаются в норвежских сагах.
Археологические раскопки в Ярлсхофе, расположенном у южной оконечности острова Мейнленд, доказали наличие поселений людей на Шетландах со времён бронзового века. Ежегодный фестиваль огня  служит напоминанием о норманнском прошлом архипелага.

Острова архипелага подвержены действию ветров и приливов. Следует отметить, что для облегчения навигации в архипелаге установлено множество маяков.

Небольшая ветроэнергостанция «Беррадейл» , принадлежащая компании «Shetland Aerogenerators Ltd.» и расположенная в нескольких километрах от Леруика, в 2005 году поставила мировой рекорд по среднему коэффициенту использования мощности, составивший 58 % за год.

Местный подвид пони («шетландские пони») известен своей силой и выносливостью.

Основной список 

 — маленький архипелаг на входе в бухту Вейсдейл Во.
 — название группы островов Шетландского архипелага, в состав которой входит Йелл, Анст, Фетлар и множество мелких островков в проливе Йелл-Саунд.

Согласно имеющимся данным, большинство островов, упомянутых ниже, были в своё время обитаемы неолитическими племенами, пиктами или норвежцами (в соответствующие периоды истории).

Следует отметить, что характерной особенностью для названий наивысших точек островов является частое употребление слова «Уод». Как правило, данное название носят те возвышенности, которые использовались под маяки или иные предупреждающие сооружения.

Малые острова и шхеры 

Данный раздел содержит список необитаемых малых островов архипелага, приливных островов (отделяемых от суши только при высоком приливе) и шхер (которые проявляются только при отливе). Многие малые острова имеют в названии слово «Холм» (), происходящее от древнескандинавского holmr, что означает «маленький круглый островок». Название «Сварта Скерри» (древнесканд. svartar sker, «чёрная шхера») также встречается очень часто, как «Линга» (см. , означающее в переводе «остров вереска»), «Тэйнг» (древнесканд. tangi), «язык», и «Флэш» (древнесканд. fles, «плоская шхера»). «Хог» () и «калф» () используются для обозначения маленьких островков, очень часто расположенных рядом с большим островом.

Малые острова возле Мейнленда 
 Северо-восточный Мейнленд:  Бронга (), Флэт-Стэк (), Грин-Айл (), Хамера-Хед (), Хеллам (), Хог-Айленд (), , , Лонга-Скерри (), Мид-Хэд (), Макл-Холм (), Макл-Стэк (), Куилса-Тэйнг (), Сэндрифт-Скеррис (), Скарв-Скерри (), Скерри-оф-Ланнинг (), Сэк-оф-Скерсонс (), Стэни-Хог (), Суарта-Скерри () (3), Тэйнг ().
 Юг Нестинг-Бей:  Климни (), Корн-Холм (), Каннинг-Холм (), Фиска-Скерри (), Хэри (), Холм-оф-Скеллистер (), Иннер-Водер (), Линга-Скеррис (), Литла-Биллан (), Макла-Биллан (), Маккл-Фладдикап (), Саут-Холм (), Спентли-Холм ().
 Восточный Мейнленд:  Эйплин (), Эсвик-Скеррис (), Бресрин (), Эсвик-Холм (), Галт-Холм (), Холм-оф-Калифф (), Холмс-оф-Ветсленд (), Хо-Стэк (), Литтл-Холм (), Норт-Айл-оф-Глетнесс (), Саут-Холм (), Саут-Айл-оф-Глетнесс (), (Стэкс-оф-Ветсленд ), Стангер (), Тейнга-Скерри ().
 Южный Мейнленд:  Белла-Скерри (), Биг-Килн (), Биг-Скерри (), Блэк-Скерри (), Броуд-Скерри (), Клоки-Стэк (), , Деда-Скерри (), Грейт-Скерри (), Хог-оф-Холм (), Хог-оф-Несс (), Холм-оф-Хеллинесс (), Холм-оф-Саунд (), , , , Литтл-Тайнд (), Лонга-Скерри (), Луз-Лавард (), Льюниги-Скерри (), Макл-Халлити (), Орд-Скеррис (), Райпек-Стэк (), Скарфа-Скерри (), Скарфи-Скерри (), Скарф-Тейнг (), Скоттл-Холм (), Сели-Стэк (), шхеры Лонги-джео (), шхеры Саннджео (), шхеры Окракуой (), Скерсен (), Скерсанд-Скерри (), скала Баронсджео (), скала Биллиаджео (), скала Окракуой (), скала Оттер-Джео (), Старлинг-Рок (), Суарта-Скерри (), Мул (), Вестер-Скерри (), Уэйл-Бэк().
 Остров Сент-Ниниенс: Коар-Холм (), Фора-Стэк (), Хай-Херби-Клетт (), Хевда (), Хич-Холм (), Иннс-Холм (), Луз-Хэд (), Сэнд-Скерри (), Суэйн-Холм ().
 Юго-западный Мейнленд:  Биллиа-Клеттс (), Блэк-Скерри (), , Кьюр-Холм (), Грискерри (), Холм-оф-Мейвик (), Хув-Холм (), Хаусенселлар (), Кёрк-Скерри (), Литтл-Фогла-Стэк (), Шип-панд (), Скерри ().
 Вейсдейл-Во:  Флотта (), Грина (), Хавра-Скерри (), Холм-оф-Куойнесс (), Холмс-оф-Хогаленд (), Хоггс-оф-Хой (), , Ингра-Панд (), Джанк (),  (), Скарф-Стейн (), Сильвер-Скерри ().
 Уоллс и Сэнднесс:  Ааскерри (), Ааскерри Тейнг (), Берга-Стэк (), Боуста-Скеррис (), Брага (, , Бро-Скеррис (), Бьюд-Стэкс (), Бурга-Стэкс (), Бёрнант-Стэк (), Клетт () (2), Клей-Стэкс (), Крэбба-Скерри (), Даа-Скерри (), скала Эрне () (2), Фор-Холм (), Голта-Скерри (), Голта-Стэк (), Гилтарамп (), Грейва-Скеррис (), Грони-Стэк (), Гросса-Стэк (), Холм-оф-Грютинг (), Холм-оф-Сефстер (), Уэст-Берраферт (), Керк-Холм (), Лэнг-Стэк (), Литла-Стэк (), Литтл-Флэс (), Лонг-Скерри (), Му-Стэк (), Макл-Флэс (), Мьюмен-Скерри (), Ниэн-Скерри (), Рив-Скеррис (), скалы Расна (), Сели-Стэк (), шхеры Восточного Пэйла (), шхеры Тунасдаал (), шхеры Уэтснесс (), шхера Дейл (), шхера Стул (), шхера Уик (), Снеп (), Свааба-Стэк (), шхеры Тейнга (), Бек (), Хиг (), Пик (), Триэ-Уик (), Тёрл-Стэк ().
 Swarbacks Minn & Olna Firth:  Баргасту (), Грин-Холм (), Хезери-Холм (), Холм-оф-Берраферт (), Ингас-Холм (), Оггар-Холм (), Скалт ().
 Northmavine:  Блэк-Скерри (), Блэк-Скерри Рамнагео (), Барру-Стэкс (),  (),  (), Эйне-Стэк (), Гилл-Стэк (), Грюна-Стэк (), Холм-оф-Калсеттер (), остров Ганнистера (), остров Нибон (), остров Ниддистера (), остров Вестерхауса (), Литтл-Осса (), () (2), Макл-Осса (), шхеры Ниста (), Скарф-Скерри (), шхера Эшанесса (),  (), Стивва (), Сварт-Скерри (), Таргис (), Брадданс(), Дронгс (), Хогг (), Ранк ().
 Норт-Ро:  Баска-Стэк (), Барка-Стэк (), Фагла-Несс (), Голти-Стэк () (2), Грюна-Стэк (), Хевда-Скеррис (), Иннер-Бус (), скалы Литтл-Грюна (), Лонга-Скерри (), Му-Стэк (), Мунга-Скеррис (), Ниста-Скеррис (), Оутер-Бус (), Шипс-Стоун (), шхеры Фагланесс (), шхера Скерсаунд (), скала Самра (), скала Уэйннья-Нип (), Стьюэк (), Клейвер (), Хог (), Рудрэнс (), Стэб (), скала Тролл-Кона (), скала Валти (), скала Вильма ().
  и : Берлкудда (), Фладда (), Флэ-эсс(), шхеры Голт (), Хайтер (), Офоора (), Аутер-Стэк (), Скордар (), Клаб (), Тюрла ().
 Йелл-Саунд и Саллом-Во:  Барк-Стэк (), Биллиа-Скерри (),  (),  (), Лонга-Скерри (),  (), Меокаме-Скерри (), Норт-Холм-оф-Барраво (), Аутер-Скерри (), Панд-оф-Барраво (), Сэнд-Скерри (), Сеттер-Холм (), Синна-Скерри (), Ски-Скерри (), Саут-Холм-оф-Барраво(), скала Ставгео (), Кэстл (), Флэес (), Нип (), Тролла-Стэк (), Транка (), Ангам (), Везер-Холм ().
a)  Ланна-Холм → Кин. б)  Кин → Моул-оф-Эсуик. в)  Моул-оф-Эсуик → Истер-Рова-Хэд (Леруик). г)  Истер-Рова-Хэд → . д)   → Аста-Несс. е)  Аста-Несс → Фора-Несс. ж)  Фора-Несс → Фейс-оф-Ниенс. з)  Фейс-оф-Ниенс → Ро-Саунд. и)  Ро-Саунд → Файзер. к)  Файзер → Пойнт-оф-Феталанд. л)  Пойнт-оф-Феталанд → Ланна-Холм.

Малые острова в окрестностях прочих островов 

В непосредственной близости от:
 Бигга: Сигга-Скерри (),  ().
 : Стура-Баа (), Тинга-Скерри ().
 Брессей: Фладда Кэп (), Фагла-Скерри (), Холм-оф-Беосеттер (), Холм-оф-Круэстер (), Холм-оф-Гуниста (), Холм-оф-Мел (), Холм Скерри-оф-Беосеттер (), Иннер-Скор (), Луфа-Баа (), Аутер-Скор (), Стура-Клетт().
 Ист-Берра: Холм-оф-Хоус (), Холм-оф-Папил (), Пири Хом-оф-Клетт (), Скарк-Скерри (), скалы Хауснесс (), Тейнг-оф-Симбистер ().
 Фэр-Айл: Брейти-Стэк (), Фогил-Стэк (), Хойлифф (), Лэнг-Кол (), Оа-Стэк (), Пойнт-Сейдер (), Стэк-оф-Скру (), Сваби-Кол (), Барриан (), Крив (), Флесс (), Килс (), Скерри ().
 Фетлар: Брага (), Калф-оф-Дэи (), Дэи (), Аутер-Бро (), Руир-Холм (), Скарф-Скерри (), Скалы Скамбро (), Стэни-Холм (), Флэшинс (), Флудир (),  ().
 Фула: Арвра-Скерри (), Блобрик (), Да-Баас-о-Стремнесс (), Да-Баддл-Стейн (), Да-Глур (), Да-Риппек-Стэк (), Да-Шиппи (), Да-Скеррис-о-Да-Рокнесс (), Да-Скерри-о-Хеллабрик (), Гаада-Стэк (), Хести-Джео (), Мантави-Стэк ().
 : Истер-Скор-Холм (), Хогг-оф-Линга (), Хо-Скерри, восточный и северный (), Лэнга (),  (), Ланга-Скеррис (), Норт-Скор-Холм (), Санда-Литтл (), Санда-Стур (), Сварта-Скерри (), Нев (), Скерри (), Скалт ().
 Моуса:  ().
 Макл-Ро: Бёркс-Скеррис (), Крог-Холм (), Ли-Скеррис (), Лотан (), Марби-Стэкс (), Райдин-Стэк (), Спиндл (), Сваби-Стэк (), Тэме-Холм ().
 : ().
 Аут-Скеррис: Биллиа-Скерри (),  (), Истер-Скерри (), Филла (), Флэт-Лэмба-Стэк (),  (), Хевда-Скеррис (), Хорн-Скерри (), Лэмба-Стэк (), Литтл-Баунд-Скерри (), Литтл-Скерри (), Лонг-Гуэн (),  (), Норт-Бенелип (), Олд-Менс-Стэк (), Шорт-Гуэн (), Саут-Бенелип (), Сваба-Стэк (), Тамма-Скерри (), Хогг (), Вонгс (), Уэзер-Холм ().
 : Баллиа-Скерри (), Балта (), Балта-Скерри (), Барриан (), Клейнис (), Хогг-оф-Оксна (), Ретта-Скеррис (), Спуз-Холм (), Стеггис ().
 : Хогг-оф-Папа (), Папа-Скерри (), Скерри-оф-Бэг (), Вест-Хед-оф-Папа ().
 Папа-Стур: Аеша-Стэк (), Боина-Скерри (), Борс-Скерри (), Брей-Холм (), Фогла-Скерри (),  (), Галти-Стэкс (), Холм-оф-Мельби (), Кода-Скерри (), Лира-Скерри (),  (), шхеры Куиданесс (), шхера Ламбанесс (), Сула-Стэк (), Сват-Скерри (), Хорн (), Типтанс-Скерри (), Вилма-Скерри ().
 : Геллиогобло (), Норт-Скерри (), Ормал (), Риверэк (), Клабб ().
 : Литтл-Хавра ().
 : Блэк-Скерри (), Бёрленд-Скерри (), Грин-Холм (), Мерри-Холм (), Скерви-Скерри (), Уэйлбэк-Скерри ().
 Анст: Баа-Скеррис (), Браава-Скеррис (), Бриндекс (),  (), Крикис-Чейр (), Кадда-Стэк (), Флодда-Стэк (),  (), Хевда-Скерри (), Хинда-Стэк (), Холм-оф-Хеогланд (), Холм-оф-Ско (), Хамла-Стэк (),  (), Хантс-Холм (), Иннер-Флаесс (), Ланг-Холм (), Лигал-Скерри (), Литтл-Флагга (), Литтлвик-Стэк (), Лонга-Стэкс (), Макл-Флагга (), Нипна-Стэк (), Норт-Крога-Скерри (), Норт-Холмс (), Аут-Стак, Ризингс (), Раунд-Холм (), Рамблингс (), Раскок (),  (), Саут-Крога-Скерри (), Саут-Холмс (), Стэкингро (), Стекинс-хока (), скалы Понди (), Басс (), Грейн (), Тейнг (), Типта-Скерри (), Тонга-Стэк (), Тооа-Стэк (), Турал-Стэк (), Тринкс-о-Клейв (), Вер (), Арда-Стэк (), Веста-Скерри (), Уид-Стэк (), Вилна-Стэк (), Вурс-Стэк ().
 : Биг-Нев (), Дорра-Стэк (), Литтл-Нев (), Аут-Шуна-Стэк (), Роберт-Ирвинс-Скерри (), Барриер ().
 : Клива-Скеррис (), Скарф-Стэк (), Уэддер-Холм ().
 Вейла: Баррир-Стэкс (), Гаада-Стэкс (), Глюибьюл (), Холм-оф-Брейбистер (), Холм-оф-Беррастоу (), Холм-оф-Скепнесс (), Хамла-Стэк (),  (), шхеры Линга (), скалы Куиллиан ().
 Вементри: Блэк-Стейн (), Грюна (), Холмс-оф-Уйэя-саунд (), Линга (), Скьюарт-Холм (), Сваба-Стэкс (), Суарбакс-Скерри (), Хиг ().
 Уэст-Берра: Этла-Холм (), Блэк-Стэкс (), Фагла-Стэк (), Иннер-Скерри (), Макл-Скерри (), Ред-Скеррис (), скала Сэндуик (), Трондра-Скерри (), Акна-Скерри (), Вест-Скерри ().
 : Бейла-Скерри (), Брюз-Холм (), Калф-оф-Линга (), Калф-оф-Литтл-Линга (), Калф-оф-Скор-Холм (), Хандер-Холм (), Кеттил-Холм (),  (), Лонга-Скерри (), Марра-Флэшинс (), Скор-Холм (), Сварта-Скерри (), Флэшанс (), Уэзер-Холм ().
 Уолси: Флэшанс-оф-Сэндуик (), Холм-оф-Сэндуик (), Иннер-Холм-оф-Ско (), Исбистер-Холм (), Муа (), Нака-Скерри (), Ниста (), Аутер-Холм-оф-Ско (), Сева-Скерри (), Скейт-оф-Мааристер (), Трота-Стэк ().
 : Бёрластэк-оф-Рамбл (), Калф-оф-Линга (), Флэшанс-оф-Рамбл (), Гриф-Скерри (), Лонга-Скеррис (), Лонга-Стэкс (), Рамбл (), Сварта-Скеррис ().
 Йелл: Аастэк(), Бигга (), Блэк-Скерри (),  (), Бро (), Барраво-Чест (),  (),  (), Голд-Скерри (), Грин-Холм (), Грей-Стэк (), Холм-оф-Вест-Сандуик (), Хорнс-оф-Рок (), Кей-Холм (),  (), Макл-Холм (), Нипабэк-Скеррис (),  (), Аутста-Несс (), Раг (), Скерри-Вик (), скалы Стьюс (), Свейна-Стэк (), Клеппер (), Куидин (), Уэйлджео-Стэкс (), Уилки-Стэк ().

Приливные острова 

 соединён с Мейнлендом самым большим активным томболо в Великобритании. Хотя этот «остров» и больше 40 гектаров, однако, он не соответствует принятому в данном списке определению островов, так как бывает полностью окружён водой лишь во время весенних приливов и штормов.

На протяжении весенних приливов остров  также имеет томболо, соединяющее его с Анстом.

См. также 
 Список Оркнейских островов
 Список Внешних Гебридских островов
 
 Список островов Шотландии
 
 
 Шетландские острова
 Список островов Британских островов

Примечания

Литература 
 
 
 General Register Office for Scotland (28 Nov 2003) Occasional Paper No 10: Statistics for Inhabited Islands

Ссылки 
 

Шетл